Карл Давид Буше ( или , 4 июня 1809 — 27 сентября 1881) — немецкий ботаник, садовник, инспектор Ботанического сада Берлина, сын немецкого ботаника и садовника Петера Карла Буше (1783—1856).  


Биография 
Карл Давид Буше родился в Берлине 4 июня 1809 года.

В 1831—1839 годах Буше работал в Ботаническом саде Берлина. С 1843 по 1881 год он был инспектором Ботанического сада Берлина.

Карл Давид Буше умер в Берлине 27 сентября 1881 года.

Научная деятельность 
Карл Давид Буше специализировался на семенных растениях.

Публикации 
 Carl David Bouché: Praktische Anleitung zur Treiberei der Zwiebel-Gewächse, Berlin, 1839.
 Carl David Bouché: Die Blumentreiberei oder praktische Anleitung zur Erziehung und Pflege der Gewächse, welche vom Herbst bis Frühling, sowohl in Treibhäusern, als auch im Zimmer, künstlich zur Blüthe gebracht werden können …: Ein Handbuch für Gärtner und Blumenfreunde; Mit vier Kupfertafeln / nach eigner vieljähriger Erfahrung bearbeitet von Carl David Bouché …, Berlin: Nicolai, 1842.
 Carl David Bouché: Zwiebel-Treiberei im Zimmer, in: Eduard Oskar Schmidt, Ferdinand Herzog: Der populäre Gartenfreund, oder die Kunst, alle in Deutschland bis jetzt bekannten Blumen und Gemüse auf die leichteste und beste Weise zu ziehen, und dadurch den Garten zu einer Quelle des Nutzens, der Erholung und des Vergnügens zu machen: mit … [der] Kunst, Topf-Gewächse und Garten-Pflanzen durch Absenker, Wurzeln und Stengel fortzupflanzen, einem Gartenkalender und vielen Gartengeheimnissen für Hausgärtner zur Garten-Wirthschaft und zur Vertilgung schädlicher Garten-Insekten, 6. verb. Aufl., Quedlinburg [u.a.]: Ernst, 1856.
 Carl David Bouché: Gewächshäuser wie Fabriken, in: Zandera, Jg. 17, 2002, Nr. 1, S. 17—26.
 Carl David Bouché; Hermann Grothe (Bearb.). 1884. Ramie, Rheea, Chinagras und Nesselfaser: ihre Erzeugung und Bearbeitung als Material für die Textilindustrie, 2., sehr verm. Aufl., Berlin: Springer, 1884.
 Julius Bouché (Hrsg.), Carl David Bouché (Verf.): Bau und Einrichtung der Gewächshäuser: ein Handbuch für Gärtner und Baumeister, 2 Bände (Text, Atlas), Bonn: Emil Strauß, 1. Ausgabe 1886, 2. Ausgabe [unter dem Titel: Das Gewächshaus] 1895.

Примечания

Литература 
 Julius Bouché: Carl David Bouché (1809–1881), in: Deutsche Gärtnerzeitung, Jg. 6, 1882, S. 77—79, 91f., 102—104.
 Clemens Alexander Wimmer: Die Berliner Gärtnerfamilie Bouché 1740–1933, in: Erika Schmidt (Hrsg.): Garten – Kunst – Geschichte. Festschrift für Dieter Hennebo zum 70. Geburtstag, Worms am Rhein: Werner, 1994, S. 44—52, ISBN 3-88462-107-6.
 Georg Kohlmaier, Barna von Sartory: Das Glashaus. Ein Bautypus des 19. Jahrhunderts, 1981.
 L. Wittmack: Carl David Bouché und die ältere Bouché’sche Familie, in: Garten-Zeitung, 1, 1882, S. 166—171.
 Bernhard Zepernick, Friedrich K. Timler: Grundlagen zur 300jährigen Geschichte des Berliner Botanischen Gartens, in: Englera 1, 1979.
 Frans A. Stafleu, Erik A. Mennega: Taxonomic literature. Supplement 2: Be–Bo, in: Regnum Vegetabile, 1993, S. 130.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Karl David Bouché
 Die Bouché'schen Nymphäen-Blendlinge im Borsig'schen Garten zu Moabit bei Berlin

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии